Bradford es una ciudad de West Yorkshire, Inglaterra.

El término Bradford también puede referirse a:

Personas 
Bradford Washburn, explorador estadounidense.
Jason C. Bradford, botánico estadounidense.
Jesse Bradford, actor estadounidense.
Lyman Bradford Smith, botánico estadounidense.
Mark Bradford, jugador profesional estadounidense de fútbol americano.
William Bradford, colono estadounidense.
William Bradford (1827-1892), pintor estadounidense.
William Bradford Shockley, físico estadounidense.

Lugares 
Inglaterra
Aeropuerto Internacional de Leeds Bradford, aeropuerto en West Yorkshire, Inglaterra.

Estados Unidos
Bradford (Arkansas), ciudad en el Condado de White, Arkansas.
Bradford (Illinois), villa en el condado de Stark, Illinois.
Bradford (Iowa), lugar designado por el censo en el condado de Franklin, Iowa.
Bradford (Maine), pueblo en el condado de Penobscot, Maine.
Bradford (Nueva York), pueblo en el condado de Steuben, estado de Nueva York.
Bradford (Nuevo Hampshire), pueblo en el condado de Merrimack, Nuevo Hampshire.
Bradford (condado de Merrimack, Nuevo Hampshire), lugar designado por el censo en el condado de Merrimack, Nuevo Hampshire.
Bradford (Ohio), villa en el condado de Miami, Ohio.
Bradford (Pensilvania), ciudad en el condado de McKean, Pensilvania.
Área micropolitana de Bradford, área que rodea a Bradford, Pensilvania.
Bradford Woods, borough en el condado de Allegheny, Pensilvania.

Bradford (Rhode Island), lugar designado por el censo en el condado de Washington, Rhode Island.
Bradford (Tennessee), pueblo en el condado de Gibson, Tennessee.
Bradford (Vermont), pueblo en el condado de Orange, Vermont.
Bradford (condado de Orange, Vermont), lugar designado por el censo en el condado de Orange, Vermont.
Bradford (Wisconsin), pueblo en el condado de Rock, Wisconsin.

 Condado de Bradford , varios condados en Estados Unidos.
 Municipio de Bradford , varios municipios en Estados Unidos.

Otros usos 
Bradford City Association Football Club, club de fútbol de la ciudad de Bradford, West Yorkshire, Inglaterra.
Bradford College (Massachusetts), universidad desaparecida de Haverhill, Massachusetts.
Bradford & Bingley, banco británico, con sede en la ciudad de Bingley, West Yorkshire.
Ley de Bradford, modelo descrito originalmente por Samuel C. Bradford el año 1934 para estimar la disminución exponencial de rendimiento (decreciente).
Método de Bradford, técnica colorimétrica utilizada para la cuantificación de proteínas.